Захарево — название населённых пунктов:

Россия 
 Захарево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Захарево — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Захарево — деревня в Порховском районе Псковской области.